Medwenka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Medwenka (Kursk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kursk
 Medwenka (Tula, Kirejewsk), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Kirejewsk
 Medwenka (Tula, Leninski), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Leninski

Medwenka steht außerdem für:
 Medwenka (Fluss), Nebenfluss der Moskwa in Russland